Истербрук (, ) — многозначный термин.

Фамилия 
 Истербрук, Лесли (род. 1949) — американская актриса.
 Истербрук, Стивен (род. 1967) — американский предприниматель, генеральный директор компании McDonald’s (с 2015).
  (1865—1933) — американский военный деятель, глава Корпуса капелланов Армии США (1928—1929).

Топоним 
 Истербрук — населённый пункт в штате Вайоминг (США).

См. также 
  (Томас Джон Эстербрук; 1857—1901) — американский бейсболист и тренер, игрок клубов Главной лиги бейсбола, менеджер клуба «Луисвилл Колонелс» (1889).